Янтарное — топоним:

Приднестровье 
Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Янтарное — село в Каменском районе.

Россия 
 Янтарное — село в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Янтарное — село в Сорочинском районе Оренбургской области.
 Янтарное — озеро в Калининградской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Янтарное — село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Янтарное — посёлок в Марьинском районе Донецкой области.
 Янтарное — посёлок в Белозёрском районе Херсонской области.

См. также 
 Однаро-Янтарное
 Поджог кафе «Янтарное»